Ladies' Man – film del 1931 diretto da Lothar Mendes
Ladies' Man – film del 1947 diretto da William D. Russell